Les Internationaux de Strasbourg sont un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2012, classée en catégorie International, se dispute du 21 au .

Francesca Schiavone remporte le simple dames. En finale, elle bat Alizé Cornet, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA. L'italienne, gagnante de Roland-Garros 2010, réussit à gagner ce tournoi sans perdre aucun set.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Olga Govortsova et Klaudia Jans-Ignacik.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
La première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Strasbourg
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Strasbourg
Tennis en France en 2012
Tennis en mai 2012